El Veladero kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Veladero, Veracruz, Tihuatlán, 
 El Veladero, Guerrero, 
 El Veladero, Baja California, Ensenada, 
 El Veladero, Hidalgo, Acatlán, 
 El Veladero, San Luis Potosí, Ciudad Valles, 

Robotskapade Mexikoförgreningar